Gravering kan avse:

 Gravering – konsten att ornera en yta av metall, glas, sten, ben, trä med mera, se gravyr
 Gravering – en metod att mekaniskt rista spår vid tillverkning av en grammofonskiva

Se även
 Gravör